Dit is een lijst van planetoïden 8901-9000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8901) - || 1995 UJ4 || 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8902) - || 1995 UK4 || 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8903) - || 1995 UB7 || 26 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8904) - || 1995 VY || 15 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8905) - || 1995 WJ || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8906) Yano || 1995 WF2 || 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8907) Takaji || 1995 WM5 || 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8908) - || 1995 WY6 || 18 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8909) Ohnishitaka || 1995 WL7 || 27 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8910) - || 1995 WV42 || 25 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8911) Kawaguchijun || 1995 YA || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8912) Ohshimatake || 1995 YN1 || 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8913) - || 1995 YB2 || 22 december 1995 || NEAT
|-
| (8914) Nickjames || 1995 YP2 || 25 december 1995 || B. G. W. Manning
|-
| (8915) Sawaishujiro || 1995 YK3 || 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8916) - || 1996 CC || 1 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8917) - || 1996 EU2 || 9 maart 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8918) - || 1996 OR1 || 20 juli 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8919) - || 1996 TU13 || 9 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8920) - || 1996 VZ29 || 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8921) - || 1996 VH30 || 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8922) Kumanodake || 1996 VQ30 || 10 november 1996 || T. Okuni
|-
| (8923) Yamakawa || 1996 WQ1 || 30 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8924) Iruma || 1996 XA32 || 14 december 1996 || N. Sato
|-
| (8925) Boattini || 1996 XG32 || 4 december 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (8926) Abemasanao || 1996 YK || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8927) Ryojiro || 1996 YT || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8928) - || 1996 YH2 || 23 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8929) Haginoshinji || 1996 YQ2 || 29 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8930) Kubota || 1997 AX3 || 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8931) Hirokimatsuo || 1997 AC4 || 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8932) Nagamoto || 1997 AR4 || 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8933) Kurobe || 1997 AU6 || 6 januari 1997 || N. Sato
|-
| (8934) Nishimurajun || 1997 AQ12 || 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8935) Beccaria || 1997 AV13 || 11 januari 1997 || P. Sicoli, M. Cavagna
|-
| (8936) - || 1997 AS17 || 14 januari 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (8937) Gassan || 1997 AK19 || 13 januari 1997 || T. Okuni
|-
| (8938) - || 1997 AF21 || 9 januari 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8939) Onodajunjiro || 1997 BU1 || 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8940) Yakushimaru || 1997 BA2 || 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8941) Junsaito || 1997 BL2 || 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8942) Takagi || 1997 BR2 || 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8943) - || 1997 BH3 || 30 januari 1997 || Stroncone
|-
| (8944) Ortigara || 1997 BF9 || 30 januari 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (8945) Cavaradossi || 1997 CM || 1 februari 1997 || P. G. Comba
|-
| (8946) Yoshimitsu || 1997 CO || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8947) Mizutani || 1997 CH26 || 14 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8948) - || 1997 CW27 || 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8949) - || 1997 CM28 || 13 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8950) - || 1997 EG46 || 15 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8951) - || 1997 FO || 19 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8952) ODAS || 1998 EG2 || 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (8953) - || 1998 FC61 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8954) - || 1998 FK62 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8955) - || 1998 FR79 || 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8956) - || 1998 FN119 || 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8957) Koujounotsuki || 1998 FM125 || 22 maart 1998 || T. Seki
|-
| (8958) Stargazer || 1998 FJ126 || 23 maart 1998 || J. Broughton
|-
| (8959) Oenanthe || 2550 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8960) Luscinioides || 2575 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8961) Schoenobaenus || 2702 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8962) Noctua || 2771 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8963) Collurio || 4651 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8964) Corax || 7643 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8965) Citrinella || 9511 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8966) Hortulana || 3287 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8967) Calandra || 4878 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8968) Europaeus || 1212 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8969) Alexandrinus || 1218 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8970) Islandica || 1355 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8971) Leucocephala || 2256 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8972) Sylvatica || 2319 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8973) Pratincola || 3297 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8974) Gregaria || 3357 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8975) Atthis || 4076 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8976) Leucura || 4221 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8977) Paludicola || 4272 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8978) Barbatus || 3109 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8979) Clanga || 3476 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8980) Heliaca || 4190 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8981) - || 1964 YJ || 31 december 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (8982) Oreshek || 1973 SQ3 || 25 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8983) Rayakazakova || 1977 ED1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8984) Derevyanko || 1977 QD3 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8985) Tula || 1978 PV3 || 9 augustus 1978 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (8986) Kineyayasuyo || 1978 VN2 || 1 november 1978 || K. Tomita
|-
| (8987) - || 1978 VD4 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8988) - || 1979 MA4 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8989) - || 1979 XJ || 15 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (8990) Compassion || 1980 DN || 19 februari 1980 || Kleť
|-
| (8991) Solidarity || 1980 PV1 || 6 augustus 1980 || ESO
|-
| (8992) Magnanimity || 1980 TE7 || 14 oktober 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (8993) Ingstad || 1980 UL || 30 oktober 1980 || R. M. West
|-
| (8994) Kashkashian || 1980 VG || 6 november 1980 || B. A. Skiff
|-
| (8995) - || 1981 EB9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8996) - || 1981 EC10 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8997) - || 1981 ES14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8998) - || 1981 EG23 || 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8999) - || 1981 EJ28 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9000) Hal || 1981 JO || 3 mei 1981 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten